77 км (77-й кіломе́тр; Сімдеся́т сьо́мий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.
Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

Платформа 77 км — залізничний зупинний пункт в регіонах України:

 77 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Верхівцеве — Кривий Ріг.
 77 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Верхівцеве — П'ятихатки.



Див. також 
 77 (значення)
 77
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (7)